Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2015 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 4 по 10 января 2015 года во французской коммуне Вожани. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2016 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — все из Европы. Сборная Венгрии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Австрии попала на чемпионат по результатам квалификационного турнира, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2015 года.

Главные судьи
  Мария Раабай Фуксель
  Синтия Грейере
  Ванесса Морен
  Майя Конттури

Линейные судьи
  Магали Анекс
  Луиза Либак Ларсен
  Екатерина Михалева
  Михаэла Штефкова
  Суэва Торрибио Русселин
  Юлия Чирнер
  Хельга Чорнер

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Эмили Кристиансен
 Защитник:  Ленка Чурмова
 Нападающий:  Эстелл Дювен

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Эмили Никс
  Матеа Фишер
  Марго Мамери
  Антония Матцка
  Андреа Коллова
  Лотти Однога

Примечания

Ссылки 
 
 

хоккей
хоккей
ЖЮ*1
Спорт во Франции в 2015 году
Женщины
хоккей